Magro steht für einen Nachnamen; bedeutende Namensträger:

 Amadeo Rodríguez Magro (* 1946), maltesischer Bischof
 Andrea Magro (* 1990), italienisch-deutscher Schauspieler, Sänger, Songwriter und Fotomodell
 Antonio Maria Magro (* 1954), italienischer Filmschaffender
 Charlo Magro (* 1974), maltesischer Fußballspieler
 Feliciano Magro (* 1979), italienisch-schweizerischer Fußballspieler
 Luca Magro (* 1963), italienischer Bobfahrer
 Marc Magro (* 1984), US-amerikanischer Footballspieler
 Sylvester Carmel Magro (1941–2018), maltesischer Bischof
 Vincent Magro (* 1952), maltesischer Fußballspieler
 Vittorio Magro (* 1980), italienischer Popsänger

Magro steht für:

 Magro (Fluss), ein Fluss in Spanien
 Mathis Grossmann, deutscher Schlagzeuger und Musikproduzent

Siehe auch:

 Makro (Begriffsklärung)